Лапушкин — русская фамилия; имеет женскую форму Лапушкина.

 Лапушкин, Анатолий Семёнович (1925—1998) — Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Лапушкин, Андрей Вениаминович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Лапушкин, Иосиф Александрович (1916—1945) — Герой Советского Союза, младший лейтенант.
 Лапушкин, Филипп Семёнович (1925—1993) — Герой Советского Союза, полковник.
 Лапушкин, Яков Яковлевич (1904—1968) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.

 Лапушкина, Елена Владимировна (род. 1968) — российский государственный и политический деятель.